Чемпіонат Польщі з футболу 1932 проводився з 3 квітня по 27 листопада. У змаганні брали участь дванадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Краковія». Для команди цей титул став третім в історії. Найкращим бомбардиром турніру став гравець «Варти» — Каєтан Крижкевич, який забив 16 голів у ворота суперників. У турнірі брали участь дві команди зі Львова: «Погонь» і «Чарні».

Підсумкова таблиця 

 М — місце; І — ігри; О — набрані очки; В — виграші; Н — нічиї; П — поразки; М+ — кількість забитих голів; М- — кількість пропущених голів

Найкращі бомбардири 
 16 —  («Варта»)
 13 — Артур Возняк («Вісла»), Євгеніуш Гербстрейт (ЛКС), Владислав Круль (ЛКС), Фридерик Шерфке («Варта»)

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF

1932
Польща
1932 у Польщі